Manzanilla loca puede referirse a:
El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
El nombre común de la planta Anacyclus radiatus.
El nombre común de la planta Anthemis cotula.
El nombre común de la planta Anthemis tinctoria.
El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.
El nombre común de la planta Matricaria recutita.